Il doppio del torneo di tennis Glendale Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e David Ekerot che hanno battuto in finale Juan Luis Rascón Lope e Federico Rovai 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  David Ekerot (Campioni)

 Óscar Ortiz /  Grant Stafford (semifinali)
 Simon Touzil /  Martin Zumpft (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Glendale Challenger 1995